Проци́шин — українське прізвище. Походить від власного імені «Проциха». Жіноча форма цього прізвища не відрізняється від чоловічої. Варіант «Процишина» некоректний.

Персоналії 
 Арсеній Процишин (* 1995) — український футболіст, захисник.
 Михайло Процишин (1964—2022) — військовослужбовець Збройних сил України, учасник Російсько-української війни.
 Наталія Процишина (1978—2022) — військовослужбовка Збройних сил України, учасниця Російсько-української війни.

Українські прізвища